Plectosporium är ett släkte av svampar. Plectosporium ingår i familjen Plectosphaerellaceae, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plectosporium